Carlos Ibarra (México DF, 12 de marzo de 1972-) Comunicador, locutor, músico y escritor mexicano conocido como "El Renegado".

Trayectoria

Inicios

El Renegado comenzó su carrera en la estación de radio pública Orbita 105.7 perteneciente al IMER (Instituto Mexicano de la Radio) de la ciudad de México en diciembre de 1996 como parte del equipo de promoción. Debido a su personalidad y particular modo de ver la vida, poco a poco se hizo de fama dentro de los medios como una personaje que criticaba duramente al “stablishment”.

Su actitud de Renegado lo llevó a crear su primer programa radiofónico llamado “Belfegor” en donde mezclaba música Heavy metal con cuentos de autores como José Agustín, Jordi Soler o Eusebio Ruvalcaba. Al mismo tiempo creó un programa llamado “El Show del Renegado” donde entrevistó a personalidades de la vida cultural y política del mundo como Wim Wenders.

El Show del Renegado

La creación del Show del Renegado o el famoso programa de las seis, marcó la diferencia en el estilo de hacer programas radiofónicos al llevar el discurso hacía la crítica, la investigación y el humor con el que miles de personas se identificaron, elevando los niveles de audiencia como nunca antes en una estación de radio pública. Un hecho sin precedentes que se reflejó en la ampliación del horario de hasta tres horas diarias de programa de lunes a viernes, siendo el show con más duración dentro del llamado “Universo del Rock” del 105.7.

Estilo

El estilo del Renegado siempre ha sido de cuestionamiento hacia las formas establecidas. De ahí el apodo de: “Renegado” o “Reno” como apócope de este personaje que además gusta de andar en motocicleta. Su particular modo de ver la vida y capacidad de improvisación le dio mucha personalidad a esta estación de radio pública a través de creativos e irreverentes promocionales que caracterizaron también su trabajo en la producción general de esa estación.
Realizó también importantes aportaciones al IMER como la presentación en el estudio “A” (el más grande de Latinoamérica) de conciertos acústicos de grupos como: Café Tacuba, Ely Guerra, Julieta Venegas, Enrique Bunbury, Juan Perro entre otros.

Colaboraciones

Carlos Ibarra ha colaborado también en la estación de radio 90.9 de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, en Horizonte 107.9 del IMER y en 1320 de A.M. de Grupo Monitor donde produjo diferentes programas como: “Sabroso” donde se programó jazz latino, “El programa de las once” (una segunda temporada del Show), además de tener colaboraciones en Reporte 98.5 y Rock 101. Ha escrito para Diario Milenio y en diferentes revistas como Sonika y Destino Azteca, además de publicar Blogs en www.gritaradio.com.mx Además fue catedrático en la Universidad de la Comunicación. Carlos Ibarra tiene una banda llamada “Reno y los Renegados” con los que toca la batería, el bajo y la guitarra de vez en cuando. Actualmente está preparando una novela que relata la precoz vida de un locutor de radio. En septiembre de 2010 lanzó su site  donde también se pueden escuchar las temporadas de sus podcasts. En julio de 2012 inició el proyecto Los Legionarios Del Pisto con los viejos colaboradores del Show que tenía en Orbita 105.7, el cual se puede ver en el canal de Youtube Legionarios Del Pisto.

En septiembre de 2013 inició la grabación de Órbita, el documental; proyecto cinematográfico actualmente en posproducción.
En septiembre de 2013 inició la grabación de Órbita, el documental; proyecto cinematográfico actualmente en posproducción.

En mayo de 2017 inició la transmisión de "ContraReloj" almanaque musical transmitido por Reactor 105.7 y en mayo de 2018 regresó a la programación diaria de Reactor con Renegado Internacional, programa que rápidamente se convirtió en tendencia, colocándole nuevamente en la preferencia de los escuchas y tendencia en las redes sociales. Ante la llegada de la nueva gerencia, ambos programas salieron del aire y se transmiten actualmente por Rock 101.

Locutores de radio de México